Sunjong di Corea, ultimo imperatore di Corea
 Sunjong manhwa, tipologia di fumetto coreano